Баллисадэр (; , «город дуба у водопада») — деревня в Ирландии, находится в графстве Слайго (провинция Коннахт). Население — 971 человек (по переписи 2006 года).

Демография 
Население — 971 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 853 человек. 

Данные переписи 2006 года:

Примечания 

Населённые пункты графства Слайго